Végtelen lehetőségek (Infinities): A Star Wars alternatív univerzumában játszódó trilógia. A három egybefüggő történetből álló képregénysorozatot Chris Warner, Dave Land és Adam Gallardo írta. 2001. májusa és 2004. márciusa között képregényfüzetekben, 2002. februárja és 2004. júliusa között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2013 januárjában Omnibus képregényben jelent meg, mindhárom történet a Dark Horse Comics kiadásában. 2015 decemberében Star Wars Legends Epic Collection: Infinities képregényben jelent meg a Marvel Comics kiadásában. Mivel mindhárom történet alternatív univerzumban játszódik, ezért idővonalhoz nem köthető.

Dark Horse Comics

Új remény

A Birodalom visszavág

A Jedi visszatér

Marvel Comics

Star Wars Legends Epic Collection: Infinities

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények